Bela beziehungsweise Béla bezeichnet:
 Bela (Bier), ein Bier der Lowenda Brewery Company in Angola
 Bela (Gattung), eine Schneckengattung aus der Familie Mangeliidae
 Bela (Kartoffel), eine Kartoffelsorte, siehe Liste von Kartoffelsorten
 Béla (Mondkrater), eine Furchenstruktur am Südende von Rima Hadley
 Bela (Volk), eine Volksgruppe in Liberia
 Bela (König Edoms), nach  der erste König der Edomiter, siehe Edom
 Bela, nach  der erstgeborene Sohn von Benjamin (Bibel)
 Titularbistum Bela
 Bela B., den Schlagzeuger der Berliner Punk-Rock-Band Die Ärzte
 Bartels-Langness, ein Lebensmittel-Einzelhandelsunternehmen
  die Marke der Bela Mühle GmbH, siehe ForFarmers Group
 Belot, ein kroatisches Kartenspiel

Bela ist der Name folgender Orte:
 Bela, nach  der ursprüngliche Name der Stadt Zoar (Bibel) in der Nähe des Toten Meeres
 Bela, Bezirkshauptstadt in der Provinz Belutschistan, siehe Bela (Pakistan)
 Bela, Gemeinde in Portugal, siehe Bela (Portugal)
 Spodnja Bela (dt.: "Niederfellach"), Srednja Bela, (dt.: "Mitterfellach") und Zgornja Bela (dt.: "Oberfellach"), Ortsteile von Preddvor, Slowenien
 Bela, slowenisch für verschiedene Orte namens Vellach
 Bela, slowenisch für den Fluss Fella in Oberitalien
 Bela (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița (Rumänien)
 Ilhabela, eine Insel im brasilianischen Bundesstaat São Paulo
 Bela Pratapgarh, eine Stadt im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh

Béla (ungarisch) bezeichnet:
 Béla, einen männlichen Vornamen; siehe dort Etymologie, Varianten und Namensträger

Béla oder Bela ist der Familienname folgender Personen:
 Dajos Béla (1897–1978), russischer Geiger und Tanzkapellmeister
 Dalila Bela (* 2001), kanadische Schauspielerin
 Jérémie Bela (* 1993), angolanisch-französischer Fußballspieler
 Małgosia Bela (* 1977), polnisches Model und Schauspielerin

Belá (slowakisch) bezeichnet:
 Belá, Ortschaft im Okres Nové Zámky im Nitriansky kraj, siehe Belá (Nové Zámky)
 Belá, Ortschaft im Okres Žilina im Žilinský kraj, siehe Belá (Žilina)
 Belá, Ortsteil im Okres Martin im Žilinský kraj, siehe Belá-Dulice
 den Kurznamen von Banská Belá, Ortschaft im Okres Banská Štiavnica im Banskobystrický kraj
 Belá, einen rechten Nebenfluss der Waag, siehe Belá (Fluss)

Bělá (tschechisch) bezeichnet:
 Bělá, Nebenfluss der Glatzer Neiße, siehe Biała Głuchołaska
 Bělá, Nebenfluss der Wilden Adler in Tschechien: siehe Bělá (Divoká Orlice)
 Bělá (Waldenburg), Ortsteil von Bělá pod Pradědem, Okres Jeseník 
 Bělá (Biela), Ortsteil von Děčín, Okres Děčín
 Bělá (Bielei), Ortsteil von Liberk, Okres Rychnov nad Kněžnou
 Bělá (Luže) (Biela), Ortsteil von Luže, Okres Chrudim
 Bělá (Zirnetschlag), Ortsteil von Malonty, Okres Český Krumlov
 Bělá (Město Libavá) (Seibersdorf), Wüstung auf dem Gebiet von Město Libavá, Okres Olomouc
 Bělá, Ortsteil von Mírová pod Kozákovem, Okres Semily
 Bělá (Nová Pec) (Parkfried), Ortsteil von Nová Pec, Okres Prachatice
 Bělá nad Radbuzou (Weißensulz), Stadt im Okres Domažlice im Plzeňský kraj
 Bělá nad Svitavou (Deutsch Bielau), Dorf im Okres Svitavy im Olomoucký kraj
 Bělá pod Bezdězem (Weißwasser), Stadt im Okres Mladá Boleslav im Středočeský kraj
 Bělá pod Pradědem, Gemeinde im Okres Jeseník im Olomoucký kraj
 Bělá ve Slezsku (Bielau), Gemeinde im Okres Opava
 Bělá u Jedlé (Biela), Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod
 Bělá u Horní Cerekve (Biela), Gemeinde im Okres Pelhřimov
 Bělá u Jevíčka (Albendorf), Gemeinde im Okres Svitavy
 Bělá u Pecky (Bilaj), Ortsteil von Pecka, Okres Jičín
 Bělá u Staré Paky (Biela), Gemeinde im Okres Semily

Siehe auch:
 Behla, Bella, Biela, Biała, Biele
 Bela Hill